Storsvedtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storsvedtjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Storsvedtjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn